Gumiliov puede referirse a:

 Nikolái Gumiliov poeta ruso.
 Lev Gumiliov, historiador ruso, hijo de Nikolái Gumiliov y de Anna Ajmátova.